Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Polymèle fille de Pélée, mère de Patrocle ;
 Polymèle fille de Phylas, mère d'Eudore par Hermès ;
 Polymèle fille d'Éole, amante d'Ulysse.

Autre
 (15094) Polymèle, un astéroïde troyen de Jupiter nommé d'après Polymèle, fille de Pélée, mère de Patrocle et épouse de Ménétios.